«Когда поют соловьи» — советский художественный фильм 1956 года режиссёра Евгениея Брюнчугина

Сюжет 
В колхозе «Труд» его председатель Завирюха создаёт все условия для работы доярки Кати Квитко, его цель — показать Катю в соцсоревновании как рекордсменку по надоям, прославить, а заодно и прославиться самому. Чтобы не портить отчётность, Завиюха самых плохоньких коров отдаёт Марьяне Куделе, лучшей доярке, но постоянно критикующей его методы руководства колхозом. Катя, к которой много внимания репортёров, начинает зазнаваться и не замечать влюбленного в неё зоотехника Василия, с которыми у неё складывались отношения. Легко получая рекордные надои с хороших коров, Катя больше внимания уделяет парадной шумихе, и по её недосмотру погибает корова-рекордистка Волшебница. Катя занимает лишь пятое место по надоям. Марьяна же, выхаживая своих казалось бы никудышных коров, трудясь на ферме с утра до вечера, вскоре выходит на первое место, одновременно помогая Кате восстановить отношения с Василием.

В ролях 
 Надежда Чередниченко — Катя Квитко
 Ада Роговцева — Марьяна Куделя
 Валентин Грудинин — Тимофей Тимофеевич Завирюха, председатель колхоза «Труд»
 Юрий Мажуга — Василий Захарович Мороз, зоотехник
 Дмитрий Дубов — Фёдор
 Зинаида Юрченко — Василина
 Виктор Мягкий — Александр Иванович, секретарь райкома
 Антон Дунайский — Остапович
 Нонна Копержинская — Устина
 Софья Карамаш — Демидовна, мать Кати
 Ольга Ножкина — Горпина Афанасьевна, мать Марьяны
 Олег Борисов — Кузя, шофёр председателя
 Юрий Лысенко — Панас, кладовщик
 Леонид Данчишин — Петро
 Дмитрий Капка — пастух
 Миша Чернов — Митька, подпасок
 Пётр Михневич — Ферапонт
 Евгений Балиев — корреспондент

Автор сценария — Лидия Компаниец — в эпизодичной роли колхозницы, приехавшей на совещание животноводов.

Литература 
 Вовк П. — «Коли співають солов'ї» (Фільм) // Радянська Україна, 1957, 24 квітня.
 Лазарєв Ю. — В полоні схеми (Фільм «Коли співають солов'ї») // Радянська культура, 1957, 19 травня.
 Глинський І. — Герой сценарію — колгоспна молодь («Коли співають солов'ї» — фільм) // Вінницька правда, 1957, 26 березня.

Источники 
 Когда поют соловьи // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК, Москва. — М.: Искусство, 1968. — стр. 635

Фильмы СССР 1956 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы-мелодрамы СССР